Іванов Юрій Іванович (1944) — голова Вінницької облдержадміністрації (1999—2002), голова Вінницької обласної ради (2002—2006).
 Іванов Юрій Іванович (1949) — радянський футболіст, захисник.